Gillesbach bezeichnet in Nordrhein-Westfalen:
 Gillesbach (Urft), Zufluss der Urft im Gebiet der Gemeinde Kall, Kreis Euskirchen
 Gillesbach (Wurm), Zufluss der Wurm (Rur) im Gebiet der kreisfreien Stadt Aachen

Siehe auch:
 Gillenbach
 Gilsbach